Seznam dílů seriálu The Boys může být:
 Seznam dílů seriálu The Boys (1993)
 Seznam dílů seriálu The Boys (2019)